X-nine (кит. упр. X玖少年團, пиньинь: X Jiǔ Shào Nián Tuán) — китайский бойбэнд, принадлежащий компании Wajijiwa Entertainment. Группа дебютировала 28 сентября 2016 года со своим первым синглом "In Our Own Name" (рус.: "От нашего имени"; кит. упр.: 以己之名; пиньинь: Yǐ Jǐ Zhī Míng).  Она была сформирована EE-Media, Tencent Video  через шоу на выживание X-Fire (кит. 燃烧 吧 少年).

"X" в названии группы представляет собой "безграничные возможности", в то время как "玖" (jiǔ) отсылает к китайской фольклорной сказке "Девять сыновей дракона" (кит. упр.: 龙生九子; пиньинь: Lóng Shēng Jiǔ Zî). 

В 2019 году Ян Сюйцзя, Ся Чжигуан и Чжао Лэй присоединились к музыкальной группе "R1SE", сформированной в рамках "Produce Camp 2019". 

В сентября 2020 года Чэн Цзэси подтвердил, что покинул группу. 

Хотя группа официально не распадалась, состав не собирался вместе с 2018 года, и пока что возвращение музыкальной группы не планируется.

Участники 
 Сяо Чжань (肖战) — главный вокалист, лицо группы
 Пэн Чуюэ (彭楚) — лидер, главный вокалист
 Чжао Лэй (赵磊) — главный вокалист
 У Цзячэн (伍嘉成) — лидер, главный вокалист
 Го Цзыфань (郭子 凡) — главный танцор
 Ся Чжигуан (夏 之 光) — главный танцор
 Гу Цзячэн (谷 嘉诚) — рэпер, лицо группы
 Ян Сюйцзя (焉 栩 嘉) — рэпер
 Чэн Цзэси (陈泽希) — рэпер, танцор (покинул группу)

Дискография

Синглы

Мини-альбомы

Фильмография

Фильмы

Телесериалы / Веб-сериалы

Награды

Примечания  

Музыкальные коллективы Китая
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2016 году